International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) : ensemble de documents produits par un groupe d'experts de l'industrie, représentatifs d'organisations de l'industrie des semiconducteurs.
 Système international de référence terrestre : ensemble de procédures définissant un système de référence adéquat afin de mesurer ou localiser précisément à la surface (ou près de la surface) de la Terre.